Betsiboka (regio), regio in Madagaskar
 Betsiboka (rivier), rivier in Madagaskar